Barber Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Barber Lake (Arizona)
 Barber Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Barber Lake (Kent County, Michigan)
 Barber Lake (Minnesota)
 Barber Lake (Missouri)
 Barber Lake (Wisconsin)
 Barber Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Barber Lake (Nova Scotia), im Cumberland County